Gimnazjum im. Wołodymyra Hnatiuka w Buczaczu
 Państwowe Liceum i Gimnazjum w Buczaczu